Појам Полице се може односити на:

 Полице, делови намештаја
 Полице (Клањец), насељено место у општини Клањец, Крапинско-загорска жупанија, Република Хрватска
 Полице Пиришће, насељено место у саставу града Озља, Карловачка жупанија, Република Хрватска
 Полице (Гросупље), насељено место у општини Гросупље, Република Словенија
 Полице (Церкно), насељено место у општини Церкно, Република Словенија
 Полице (Горња Радгона), насељено место у општини Горња Радгона, Република Словенија
 Полице (Всетин), насељено место у округу Всетин, Злински крај, Чешка Република
 Полице (Шумперк), насељено место у округу Шумперк, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Стадион Полице, фудбалски стадион ФК Леотара у Требињу, Република Српска, БиХ